Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1954 war die zehnte Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde in einer ausgeglichen besetzten Endrunde die Mannschaft von ZS Ogniwo Kraków, während der Titelverteidiger ZS Ogniwo Warszawa bereits in der Vorrunde scheiterte.
Erstmals wurde der Wettbewerb an zehn Brettern ausgetragen, dabei musste am achten Brett ein Jugendlicher aufgestellt werden, am neunten Brett eine Frau, während am zehnten Brett Dame gespielt wurde.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1954.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 32 Mannschaften qualifiziert (von denen allerdings zwei nicht antraten). Diese spielten in vier Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Für die Endrunde, die ebenfalls als einfaches Rundenturnier durchgeführt wurde, qualifizierten sich in jeder Gruppe die beiden Ersten.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielort 

Die Vorrunden wurden zwischen dem 24. Januar und 7. März gespielt, die Endrunde fand vom 3. bis 11. April in Warszawa statt.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe III

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der Wettkampf zwischen Poznań und Wrocław wurde 4,5:0 für Poznań gewertet.

Gruppe IV

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der Wettkampf zwischen Chorzów und AZS Kraków wurde 7,5:0 für Chorzów gewertet.

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1954